Мартіна Марія Макбрайд, уроджена Шифф (;  29 липня 1966, Шарон, Канзас, США) — американська кантрі-співачка, автор пісень та продюсер звукозаписів. Підписала контракт із лейблом RCA Records у 1991 і через рік випустила свій дебютний студійний альбом «The Time Has Come» (1992). З часом перейшла на використання більшого поп-звучання своїх пісень, подібно до Шанайї Твейн та Фейт Хілл. Макбрайд здобула звання 'Селін Діон кантрі музики' за свій сопрано-голос.

Життєпис

Раннє життя 
Мартіна Марія Шифф народилася 29 липня 1966 в містечку Шарон штату Канзас, США. Має двох братів, Мартіна і Стіва, та сестру, Джину. Батьки Мартіни, Деріл та Джінн Шифф, були власниками молочної ферми. Батько познайомив дочку із кантрі-музикою у ранньому віці. Слухаючи кантрі-музику, Мартіна набула любов до співу. Після школи вона годинами співала під записи таких популярних співаків, як Реба Макінтайр, Лінда Ронстадт, Джус Ньютон, Джинн Пруетт, Конні Сміт та Петсі Клайн.

Особисте життя 
У 1988 одружилася із звуковим інженером Джоном Макбрайдом. Подружжя має трьох дочок: Делані Кетрін (народжена 22 грудня 1994), Емма Джустін (народжена 29 березня 1998) та Ава Роуз Кетлін (народжена 20 червня 2005).

Дискографія 
Студійні альбоми
1992: The Time Has Come
1993: The Way That I Am
1995: Wild Angels
1997: Evolution
1998: White Christmas
1999: Emotion
2003: Martina
2005: Timeless
2007: Waking Up Laughing
2009: Shine
2011: 
2014: Everlasting
2016: Reckless

Турне 
Time Has Come (1993)
The Way That I Am (1994)
Greatest Hits (2002–03)
Joy of Christmas (2002, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2017)
Timeless Tour (2006)
The Waking Up Laughing Tour' (2007–08)
Shine All Night Tour (2009–10)
One Night Tour (2011–12)
Everlasting Tour (2014–15)
Love Unleashed Tour (2016–2017)

Нагороди та номінації

Греммі

Інші нагороди

Примітки

Посилання  
 
 

Мартіна Макбрайд
Американські кантрі-співачки
Піснярі кантрі-музики США
Виконавці англійською мовою
Піснярі штату Канзас
Піснярі штату Теннессі
Музиканти Republic Records